Блу Маунд има више значења:
 Блу Маунд (Тексас)
 Блу Маунд (Илиноис)
 Блу Маунд (Канзас)